Gniewosz ist der Familienname folgender Personen:

 Mikołaj Wojciech Gniewosz, Bischof von Włocławek
 Stanisław Gniewosz, galizischer Landtagsabgeordneter